Concurs, determinades modalitats esportives reben aquest nom, vegeu competició esportiva
 Concurs, mena de competició en la que concorren diversos aspirants 
 Concurs oposició, procediment de selecció laboral sobretot emprat en l'accés a les administracions públiques
 Concurs de bellesa, competició basada en la bellesa física dels seus participants, incorporant de vegades qualitats com la personalitat i el talent
 Concurs de castells, actuació castellera regida per unes bases i que recompensa amb premis les colles participants, en funció de la seva classificació
 Concurs de creditors, 
 Concurs de colles sardanistes
 Concurs de menjar, esdeveniment organitzat amb la finalitat de menjar grans quantitats en un temps determinat
 Concurs de talents, esdeveniment on diversos concursants realitzen el seu do d'actuació, cant, dansa, acrobàcies, percussió, arts
 Concurs televisiu o concurs de televisió, programa televisiu en què els participants, sigui sols, en parella o en equip, han de respondre a qüestions